Вера Вячеславовна Енютина (3 апреля 1914 — 4 ноября 1992) — советская актриса, радиоведущая.

Биография 
Отец, Енютин Вячеслав Андреевич, был деканом факультета детского коммунистического воспитания Академии коммунистического воспитания.

1938 — закончила ГИТИС.

1938—1941 — работала в московском Театре Революции.

1941 — ушла в ополчение, вскоре попала в плен, бежала, вернулась в Москву в январе 1942 года.

По окончании Великой Отечественной войны начала работать на эстраде, снималась время от времени в кино. Преподавала в театральном институте и попутно занималась дубляжом иностранных фильмов. Была известна также как популярная радиоведущая, и здесь в историю вошла «Минута молчания», ставшая в её исполнении ритуалом Дня Победы.

В 1977 году Вера Енютина уже в пенсионном возрасте эмигрировала в США. Позднее в интервью радио «Свобода» она жаловалась на ощущение второсортности из-за своей невостребованности со стороны советских чиновников, которую она связывала со своим кратковременным пребыванием в немецком плену.

«Минуту молчания» после её выезда из страны озвучивали Игорь Кириллов и затем Левитан.

Утверждается, что после отъезда Веры Енютиной на Запад из фильма «Странная женщина» кадры с её участием были подвергнуты цензуре. В сериале «Адъютант его превосходительства» ключевой эпизод с её участием, завершающий одну из серий, был вырезан. Но она осталась в эпизоде среди зрителей театра.

В США актриса-эмигрантка осуществила более 400 аудиозаписей с художественным чтением лучших произведений классической литературы. Ею написана книга воспоминаний «Роли и жизнь». В Америке выступала как рассказчица под псевдонимом Баба Вера. Кассеты и компакт-диски с её голосом остаются популярными и в наше время.

 Первый муж – Виктор Геннадьевич Зубов (1912—1982), профессор МГУ, вице-президент АПН СССР.
 Сын — Виктор Енютин (род. 1943) — поэт, прозаик, публицист.
 Второй муж — Семён Львович Трегубов (1912 — ?), преподаватель вокала в ГИТИСе, доцент.
 Сын — о. Андрей Трегубов — протоиерей, иконописец, лектор.

Библиография 
 «Роли и жизнь», Калифорния (Монтерей), 1985

Фильмография 
 1956 — Вольница — Прасковья, резалка
  — Они были первыми — мать Степана Барабаша
 1961 — Вольный ветер — Климентина
 1961 — Казаки — Улита, мать Марьяны
  — Коллеги — жена лесника
 1963 — Слепая птица — Дарья Петровна
  — Осенние свадьбы — мать Михаила Найды
  — Адъютант его превосходительства — лже-Кольцова
  — Молодые — мать Алексея и Семёна Николаевых
 1974 — Такие высокие горы — мать Николая Ивановича
 1977 — Рождённая революцией — эпизод (9 и 10 серии: фильм в двух частях «Последняя встреча»)
 1977 — Странная женщина — Любовь Федосеевна, мать Андрея Шевелёва

Озвучивание мультфильмов 
  — Бурёнка из Маслёнкино — Бурёнка (нет в титрах)
  — Сами виноваты
  — Конёк-Горбунок — Царь-девица / кобылица

Дубляж 
  — Ромео и Джульетта — кормилица (роль Пэт Хейвуд)
  — Выстрел на перевале Караш — Кадича байбиче (роль Бакен Кыдыкеевой)
  — Смешная девчонка | Funny Girl (США) — миссис Стрэкош (роль Мэй Квестел)
  — Я помню тебя, учитель | Бизим Джябиш муаллим — тётя Сура (роль Насибы Зейналовой)
  — Под палящим солнцем — Айша (роль Амины Умурзаковой)
  — Решма и Шера | Reshma Aur Shera (Индия)
  — Автомобиль (тф) | Automobile, L (Италия) Анна Мастронарди (роль Анны Маньяни)
  — Взрыв | Poseidon Explosion, The | Explozia (Румыния) — Анжела (роль Драги Олтяну Матей)
  — Майор Хубаль | Major Hubal | Hubal (Польша)
  — Ребята с Сиреневой улицы — бабушка Дареджан'' (роль А. Мамасахлисовой)
  — Пятая печать | Fifth Seal, The | Ötödik pecsét, Az (Венгрия)

Примечания

Ссылки 
 Вера Енютина на Авторском сайте Алексея Тремасова
  Портал аудиозаписей Веры Вячеславовны Енютиной
 Собеседники Владимира Юрасова

Дикторы радио
Дикторы СССР
Актёры озвучивания СССР